Tillac est une commune française du Gers.
 Un tillac désigne le pont supérieur d'un bateau.
 Aurore Tillac (née en 1980) est une chef de chœur française.